Urgal est un nom propre qui peut désigner :
 Alain Lagrue dit Urgal (1952-2001), artiste-peintre, dessinateur et archéologue français. Son pseudonyme Urgal est un palindrome de son patronyme amputé du e muet final.
 Un membre de l'espèce des Urgals, créatures qui apparaissent dans le cycle de L'Héritage de Christopher Paolini.